Snake Bite Love – album di Zachary Richard del 1992
 Snake Bite Love – album dei Motörhead del 1998